Jan Theys (presentator)
 Jan Theys (powerlifter)